The Last Album – album di Albert Ayler del 1971
 The Last Album – album degli Art Fleury del 1981
 The Last Album – album di Don Omar del 2019